La Qazaqstan Top Division 2007 è stata la 16ª edizione della massima divisione del calcio kazako.

Stagione

Novità 
Al termine della stagione 2006 è retrocesso in Birinşi Lïga l'. Dalla Birinşi Lïga è salito il .

Classifica 

Legenda:
      Campione del Kazakistan e ammessa alla UEFA Champions League 2008-2009
      Ammessa alla Coppa UEFA 2008-2009
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2008
      Retrocesse in Birinşi Lïga 2008

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note 

Campionato kazako di calcio